Kitagawia komarovii är en flockblommig växtart som beskrevs av Pimenov. Kitagawia komarovii ingår i släktet Kitagawia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
komarovii